Crna Bara (Aleksinac), een plaats in de Servische gemeente Aleksinac
 Crna Bara (Bogatić), een plaats in de Servische gemeente Bogatić
 Crna Bara (Čoka), een plaats in de Servische gemeente Čoka
 Crna Bara (Vlasotince), een plaats in de Servische gemeente Vlasotince